Conil est un terme ancien pour désigner le lapin (parfois orthographié avec deux n : Connil)

Patronyme 
 Dominique Conil, écrivaine et journaliste française ;
 Michel Conil-Lacoste (1923-2004), écrivain, journaliste et critique d'art français ;
 Philippe Conil (né en 1955), écrivain de roman policier et un scénariste français.

Toponyme 
 Conil de la Frontera est une ville d'Espagne, dans la province de Cadix en Andalousie, sur la côte Atlantique.
 Conil est un lieu-dit situé sur la commune de Saint Jean Lachalm dans le département de la Haute-Loire.

Références 

Homonymie de patronyme